Водоёмы Ярославской области.

Реки 
По территории Ярославской области протекает 4327 рек общей протяженностью 19 340 км. Наибольшее количество — 3696 — составляют ручьи и очень маленькие речки, длина которых не превышает 10 км. Длину от 11 до 20 км имеют 245 речек, от 21 до 50 км имеют 64 реки; от 51 до 200 км — 18 рек и, наконец, 11 относительно крупных рек области имеют длину от 101 до 150 км. Большинство из этих рек несут свои воды в главную реку — Волгу, являясь её притоками или притоками её притоков. Несколько рек впадает в озеро Неро и Плещеево, а также в реку Кострому.

Развитие рек 
Развитие современной речной сети в пределах области, как и на смежных территориях, происходило после ледниковой эпохи, так как отступление ледника сопровождалось появлением многочисленных озер и болот. В периоды интенсивного таяния снегов и ледников озера переполнялись водой. Вследствие неодинакового уровня вода из одних озер перетекала через перемычки в другие. Возникали протоки. По мере врезания и углубления протоков происходило соединение озер как бы в цепочку. В дальнейшем протоки оказывались настолько широкими, что вместе с системой озер превращались в реку. Предполагается, что так образовались многие реки Ярославской области, в том числе и Волга в своем верхнем течении. В книжке А. Н. Иванова «Геологическое прошлое Ярославской области» (1955 г.) сказано, что в послеледниковую эпоху на территории Ярославской и Костромской областей существовали два очень крупных озера — Молого-Шекс-нинское и Ярославско-Костромское, возникшие после таяния ледника. Со временем перемычки между ними были прорезаны протоком, который соединил эти озера. В свою очередь Ярославско-Костромское соединилось протоком, прорезавшим перемычку у Плеса, с речной системой, включавшей в себя Унжу, Каму, Среднюю и Нижнюю Волгу. Вода озер через протоки была спущена, на месте оказались широкие долины. Такие широкие волжские долины мы можем наблюдать в Некрасовском районе или на месте Рыбинского водохранилища в пределах Молого-Шекс-нинской низины. На участках, где образовывались протоки, долина Волги превращается как бы в узкий коридор. Таким участком является расстояние от Ярославля до Рыбинска, особенно в пределах Тутаевского района. Вместе с процессом формирования долины нашей главной реки Волги шло образование и других рек области, таких как Которосль, Обнора, Согожа, Ухра, Соть и другие.

Характеристика рек 
 Равнинный тип. Истоки всех рек находятся на высоте от 100 до 290 метров над уровнем моря
 Хорошо развитая речная сеть
 Спокойное, не слишком быстрое течение (не более 0,5 м/сек)
 Некоторые мелкие речки летом пересыхают, зимой промерзают до дна. Массовое таяние льда обычно происходит в первую декаду апреля, а числа с 15-20, когда сходит снежный покров, начинается весенний ледоход, который длится до 8 дней (это зависит от величины реки). Реки покрыты льдом примерно 5 месяцев в году
 С середины мая, после спада половодья, до конца сентября на реках устанавливается летняя межень — период летнего низкого стояния воды. Если зимняя межень (ноябрь-март) связана с переходом рек только на подземное питание, то летняя межень вызывается большим испарением влаги с поверхности земли.

Наиболее крупные реки области

Пруды, озёра 
В Ярославской области насчитывается около 80 озер, из них более тридцати имеют площадь более 6 гектаров.Есть озеро Неро, одно из самых главных озёр Ярославской области.

Характеристика озёр 
По своему происхождению эти озера делятся в основном на два типа.
 ледниково-эрозионный (Неро, Плещеево, Сомино, Вашутинское и другие)
 пойменные озера (Яхробольское, Искробольское, Шачебольское и другие)

К особому типу следует отнести искусственные озера, созданные трудом человека, таковым является Рыбинское водохранилище.

Наиболее крупные озера Ярославской области

См. также 
Список рек Ярославской области

Примечания 

 
Списки водоёмов России